Обри́в — название нескольких коммун во Франции:

 Обрив () — в департаменте Арденны.
 Обрив-ан-Руаян () — в департаменте Изер.
 Обрив-сюр-Варез () — в департаменте Изер.